Heimsuchung steht für:

 Mariä Heimsuchung, kirchlicher Festtag, als Kurzform

Werktitel:
 Heimsuchung (1990), TV-Film des Deutschen Fernsehfunks (1990)
 Heimsuchung (2023), österreichischer Spielfilm von Achmed Abdel-Salam
 Heimsuchung, Roman von Jenny Erpenbeck (2008)
 Conjuring – Die Heimsuchung, US-amerikanischer Horrorfilm von James Wan (2013)
 Wolfsland: Heimsuchung, deutscher Fernsehfilm von Francis Meletzky (2019)
 Die Heimsuchung, deutscher Fernsehfilm von Stephan Rick (2021)

Siehe auch:
 Mariä-Heimsuchung-Kirche (viele in Europa)